— японский автогонщик, раллист. Его наиболее заметным достижением стали успехи в ралли «Дакар» в 2002 и 2003 годах, он является четвёртым пилотом, выигрывавшем два года подряд. Он был также победителем в 2003 году Baja Italy и в 2004 году UAE Desert Challenge.

На протяжении всей своей карьеры он являлся водителем Mitsubishi, как правило, за рулём Mitsubishi Pajero. Ралли «Дакар» 2009 года стал его 21-й и заключительным соревнованием в ралли, после чего он вместе с Mitsubishi ушёл из «Дакара». В настоящее время он выполняет обязанности водителя-испытателя, а также является старшим экспертом Mistubishi по связям с общественностью.

В настоящее время Хироcи Масуока проживает в Ируме префектуры Сайтама с женой и сыном Соитиро.

Результаты ралли Дакар

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1960 году
Раллисты по алфавиту
Раллисты Японии
Автогонщики ралли «Дакар»
Победители ралли «Дакар»
Википедия:Биографии современников